Никола́й Влади́мирович Ла́рин () — советский офицер, в годы Великой Отечественной войны — капитан, командир батальона 524-го стрелкового полка 112-й стрелковой дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта. Герой Советского Союза (1945), полковник в отставке.

Биография 
Родился 10 июля 1918 года на хуторе Шашково (ныне в составе села Просечье) Раненбургского уезда Рязанской губернии в крестьянской семье. По национальности русский. По окончании 7 классов школы работал на Новокузнецком металлургическом комбинате.

Проходил службу в Красной армии в 1938—1939 и с 1941 года. В 1941 году окончил ускоренный курс Новосибирского военно-пехотного училища, в 1942 году — курсы «Выстрел». В действующей армии с февраля 1943 года. Член ВКП(б) с 1944 года.

Капитан Н. В. Ларин особо отличился 26 января 1945 года при форсировании Одера в районе населённого пункта Домбзен (). Батальон под его командованием первым переправился через реку, захватил плацдарм, расширил и удержал его до подхода основных сил дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года капитану Ларину Николаю Владимировичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 1946 года в запасе. В 1957 году окончил Высшую школу МВД. До 1962 года жил в Новокузнецке работая в органах внутренних дел. В 1962 году вышел в отставку, полковник.

Жил и работал в городе Новокузнецк, в 1963—1966 годах — в Кривом Роге, с 1966 года — в городе Молодечно Минской области. Скончался 12 ноября 1982 года.

Награды и звания 
 Медаль «Золотая Звезда»;
 орден Ленина;
 два ордена Красного Знамени;
 орден Александра Невского;
 орден Отечественной войны 2-й степени.
 Медали, в том числе:
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Почётный гражданин города Молодечно (1980).

Память 
 Именем Героя Советского Союза Н. В. Ларина названа улица в Молодечно.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники курсов «Выстрел»
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Персоналии:Новокузнецкий металлургический комбинат
Почётные граждане городов Белоруссии
Выпускники Высшей школы МВД СССР